Орловские Дворики — название населённых пунктов:

Россия 
 Орловские Дворики — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Орловские Дворики — посёлок в составе города Нижний Новгород.